"Covo" pode ser
 Covo, comuna italiana da Lombardia
 Porto Covo, freguesia portuguesa do concelho de Sines
 Santa Eugénia de Rio Covo, freguesia portuguesa do concelho de Barcelos
 Vale Covo,freguesia portuguesa do concelho de Bombarral
 Santa Eulália de Rio Covo, freguesia portuguesa do concelho de Barcelos 
 Conde do Côvo
 Cristelo Covo, freguesia portuguesa do concelho de Valença
 Rio Covo (Mealhada), aldeia da freguesia de Barcouço
 Rio Côvo, rio do Distrito de Viseu

Ver também
 Cove

Desambiguações de topônimos